Le sigle E962 peut désigner:
 E962, numéro E du sel d'aspartame-acésulfame ;
 Route européenne 962 qui relie Éleusis à Thèbes en Grèce.